La Mégère apprivoisée (The Taming of the Shrew) est une pièce de William Shakespeare qui a fait l'objet de plusieurs adaptations pour le cinéma et la télévision :

Cinéma 

 La Mégère apprivoisée (The Taming of the Shrew), film muet américain de D. W. Griffith sorti en 1908 ;
 La Mégère apprivoisée, film muet français d'Henri Desfontaines sorti en 1911 ;
 La Mégère apprivoisée (The Taming of the Shrew), film américain de Sam Taylor sorti en 1929 ;
  (La bisbetica domata), film italien de Ferdinando Maria Poggioli sorti en 1942 ;
 La Mégère apprivoisée (La fierecilla domada), film espagnol d'Antonio Román sorti en 1956 ;
 La Mégère apprivoisée (Укрощение строптивой), film soviétique de Sergueï Kolossov sorti en 1961 ;
 La Mégère apprivoisée (The Taming of the Shrew), film américano-italien de Franco Zeffirelli sorti en 1967.

Téléfilm 

 La Mégère apprivoisée, téléfilm français de Pierre Badel diffusé en 1964 ;
 The Taming of the Shrew, téléfilm canadien de Richard Monette diffusé en 1988.